НАТІ — назва Науково-дослідницького автомобільного й автомоторного інституту (НАМІ) в 1931—1946 роках.
 НАТІ — платформа на головному ході Жовтневої залізниці в Москві.
 НАТІ — науково-дослідницький тракторний інститут у Москві (ліквідований у 2012 році).

Див. також 
 «Наті» — японський важкий крейсер.